Чемпионат Европы по академической гребле 1920 года был проведен 15 августа на реке Сона во французском городе Макон. Соревнование было только среди мужчин и они соревновались в пяти классах лодок (M1x, M2x, M2+, M4+, M8+), те же спортсмены, что участвовали на летних Олимпийских играх 1920 года в Антверпене позже в том же месяце. Это был первый Чемпионат Европы по академической гребле, проведенный после Первой мировой войны, предыдущий чемпионат был проведен в 1913 году в Генте.

Результаты соревнований

Примечания 

Чемпионаты Европы по академической гребле
Чемпионаты Европы в 1920 году